Дин (Динг; ) — китайская фамилия, соответствует вьетнамской Динь. Известные носители:
 Дин Жучан (1836—1895) — китайский адмирал.
 Дин Моцунь (1901—1947) — китайский политик.
 Дин Ни (1920—1998) — китайский писатель.
 Дин Нин (род. 1990) — китайская спортсменка, игрок в настольный теннис.
 Дин Сюэдун (род. 1960) — китайский государственный и политический деятель, Первый заместитель начальника Секретариата (Канцелярии) Госсовета КНР с 28 мая 2018 года.
 Дин Ся (род. 1990) — китайская волейболистка, олимпийская чемпионка.
 Дин Цзюньхуэй (Дин Джуньху) (род. 1987) — китайский профессиональный игрок в снукер. См. также 
 Дин
 Динь
 Динг
 Сто фамилий